ТУТ — многозначная аббревиатура:

 ТУТ — термоусаживаемая трубка
 ТУТ — технический учёт тепла
 ТУТ — Технологический университет Таджикистана
 тут, т.у.т. — тонна условного топлива

См. также 
 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей